Petro Pryma var en kosackisk överste under det Stora nordiska kriget. Han tillfångatogs i slaget vid Kletsk 1706, tillsammans med 71 andra kosacker och ryssar. Okänt datum när han föddes eller avled.

Personer i stora nordiska kriget
Män